Юлия Филиппова: Филиппова, Юлия Игоревна (более известна под фамилией Граудынь; род. 1970) — советская и российская легкоатлетка, выступавшая в барьерном беге на спринтерские дистанции.
 Филиппова, Юлия Арсеньевна (1934—2018) — советский и российский зоолог, специалист по головоногим.